Магас — цар Кирени у 276—250 роках до н. е.
 Магас Роман Володимирович (1994—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Маґас-Хані — село в дегестані Хурґам, в бахші Хурґам, шагрестані Рудбар остану Ґілян.

Магас-де-Пісуерга — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія.
 Магас-де-Сепеда — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Леон.

Магас — місто, столиця Республіки Інгушетія.
 Магас — столиця стародавнього Аланського царства.
 Магас — аеропорт в Інгушетії.